Луаньї́-ла-Бата́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний захід від Парижа, 28 км на північний захід від Орлеана, 45 км на південний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 92 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 230,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Луаньї-ла-Батай на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Луаньї-ла-Батай на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар